Эвенсен () — норвежская фамилия. Известные носители:
 Эвенсен, Бернт (1905—1979) — норвежский конькобежец и велосипедист.
 Эвенсен, Эрлинг (1914—1998) — норвежский лыжник, призёр Олимпийских игр 1948 года.
 Эвенсен, Юхан Ремен (род. 1985) — норвежский прыгун с трамплина, призёр олимпийских игр и чемпионатов мира.